Сан Себастијан ел Гранде има више значења:

 Сан Себастијан ел Гранде (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Себастијан ел Гранде (Аманалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику